Битва при Трутнове — одна из самых кровавых  битв Австро-Прусской войны. 27 июня 1866 года близ Трутнова собралось 60 000 солдат пехоты, 4000 кавалеристов и 25 артиллерийских батарей. Победа была на стороне австрийского войска. Потери были велики с обеих сторон.

Вторгнувшись в Богемию, Второй прусской армии пришлось разделиться для того, чтобы совершить опасный переход через Исполиновы горы. Как только армия Пруссии оказалась на территории Богемии, её встретила австрийская армия, которая сразу же дала ожесточённый бой противнику.

Сражения по алфавиту
Сражения австро-прусской войны
Сражения Австрии
Сражения Пруссии
Сражения в Чехии
События 27 июня
Сражения 1866 года
Июнь 1866 года